Олкен () — английская фамилия. Известные носители:

 Олкен, Сэмюель (1756-1815) — английский художник, иллюстратор и гравер.
 Олкен, Генри (1785—1851) — английский художник, карикатурист, иллюстратор и гравер.